La 12,5 km con partenza in linea femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta l'11 marzo 2012 alle 16:00 (UTC+1). Hanno partecipato 30 atlete.

Risultati 

Partenza in linea femminile